Konstantin Ostrogski ist der Name folgender Personen:

 Kostjantin Ostrogski (um 1460–1530), ruthenischer Magnat in Litauen, siehe Konstantin Iwanowitsch Ostroschski
 Kostjantin Ostrogski (1524/1526–1608), ruthenischer Magnat in Polen, siehe Konstanty Wasyl Ostrogski